Кратер Ланжевен () — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь французского физика Поля Ланжевена (1872—1946) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Кемпбелл на западе; кратеры Д’Аламбер и Слайфер на севере; кратер Чандлер на востоке; кратер Головин на юге и кратер Лей на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 57,8 км, глубина 2,5 км.

Кратер Ланжевен имеет близкую к циркулярной форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, перекрыт множеством мелких кратеров, особенно в юго-западной части, и трудно различим на фоне окружающей местности.  Дно чаши пересеченное, испещрено множеством кратеров.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны